Invictus Games (przedsiębiorstwo)
 Invictus Games (zawody)